Naus ist der Familienname von:

 Josef Naus (1793–1871), bayerischer Offizier und Vermessungstechniker, Erstbesteiger der Zugspitze
 Wayne Naus (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker